

Цугол — село, Агінський район, Забайкальський край
 Цугол — село, Могойтуйський район, Забайкальський край